Sertânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sertânia (ort), Pernambuco, 
 Sertânia (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar